Cioclea este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Eugen Cioclea (1948–2013), poet, eseist și publicist român.
 Sergiu Cioclea (n. 1974), economist moldovean.